Die Coleman Vision Tennis Championships 2009 waren ein Tennisturnier für Damen in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 21. bis 27. September 2009 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Albuquerque